Лара Арруабаррена і Каролін Гарсія були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили виступати в Кубку Федерації.
Паула Крістіна Гонсалвіш і Беатріс Аддад Майя виграли титул, у фіналі перемігши пару Ірина Фалконі і Шелбі Роджерс з рахунком 6–3, 3–6, [10–6].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main draw

Copa Colsanitas, парний розряд
2015